SxS — сокращение, может означать:
 SxS Memory Card - спецификация карт памяти.
 Side-by-side assembly - технология устранения конфликтов (DLL hell) между глобальными динамически подключаемыми библиотеками (DLL) в ОС Microsoft Windows.